Menoitios (, latinisiert Menoetius) steht für:

griechische Mythologie:

 Menoitios (Sohn des Iapetos), Sohn der Okeanide Asia
 Menoitios (Sohn des Aktor), Vater des Patroklos
 ein mythischer Hirte des Hades, siehe Menoites

Außerdem:
 Menoitios (Admiral), 306 v. Chr. Flottenkommandant von Ptolemaios’ I.
 Menoetius (Mond), ein Asteroidenmond

es:Menecio